Solomija Wolodymyriwna Bratejko (; ; * 24. Februar 1999 in Lwiw) ist eine ukrainische Tischtennisspielerin.

Werdegang 
Solomija Bratejko begann im Alter von fünf Jahren mit dem Tischtennissport. In ihrem Geburtsort gibt es ein Sportinternat, wo sie zunächst von Igor Diduch (Vater ihres heutigen Trainers) trainiert wurde. Später war Mykola Mykolajowytsch ihr Trainer. Mit 10/11 Jahren gewann sie die Meisterschaft der Oblast Lwiw. Ein Jahr später zog sie aufgrund ihres Potenzials nach Schowkwa um. Mit 14 Jahren holte Bratejko den Titel bei der ukrainischen Meisterschaft in der U-16 Klasse. Viermal nahm sie an Europameisterschaften teil sowie dreimal an Weltmeisterschaften. 2019, 2020 und 2021 errang sie den Titel im Einzel bei den ukrainischen Meisterschaften. Von 2019 bis 2021 spielt die Ukrainerin beim SKST Hodonín, danach beim deutschen Verein TuS Uentrop in der 2. Bundesliga.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 Susanne Heuing: Zwischen den Welten, Zeitschrift tischtennis, 2022/4 Seite 14–16

Tischtennisspieler (Ukraine)
Ukrainer
Geboren 1999
Frau